All That Jazz kan syfta på:
 All That Jazz – engelsk titel på en amerikansk musikalfilm från 1979 i regi av Bob Fosse, se Showtime (film, 1979)
 All That Jazz (album av Breathe) – debutalbumet med den brittiska gruppen Breathe, utgivet 1988
 All That Jazz (Ella Fitzgerald-album) – ett musikalbum från 1990 med Ella Fitzgerald
 All That Jazz: The Best of Ute Lemper – ett album av Ute Lemper
All That Jazz (band) - Musikgrupp grundad i Karlstad 1983